Михэйлэ () — румынская фамилия. Известные носители:

 Михэйлэ, Валентин (род. 2000) — румынский футболист.
 Михэйлэ, Нарчис (род. 1987) — румынский легкоатлет.